На Зимних Олимпийских играх 1932 года Финляндию представляло 7 спортсменов (все — мужчины), выступивших в 3 видах спорта. Они завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 1 бронзовую медали, что вывело финскую сборную на 5-е место в неофициальном командном зачёте.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1932 года
Спорт в Финляндии в 1932 году